Rabocerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1859. Rabocerus ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trädbasbaggar
Rabocerus